

Arte

Letteratura 
Asterope – raccolta di poesie di Gabriele D'Annunzio

Astronomia 
Asterope – stella dell'ammasso stellare delle Pleiadi
Asterope – asteroide della fascia principale

Mitologia 
Asterope – nome di vari personaggi della mitologia greca, vedi Sterope

Pagine correlate
Sterope